Falls steht für folgende Orte

in Deutschland
 Falls (Gefrees), Ortsteil von Gefrees, Bayern

in den Vereinigten Staaten:
 Falls (North Carolina)
 Falls (Pennsylvania)
 Falls (West Virginia)
 Falls Church, Stadt in Virginia
 Great Falls (Montana),  Stadt in Montana
 Idaho Falls, Stadt im US-Bundesstaat Idaho
 International Falls, Stadt US-Bundesstaates Minnesota
 Klamath Falls, Stadt in Südoregon,
 Niagara Falls (New York) Stadt im Bundesstaat New York
 Seneca Falls (New York) Stadt im Bundesstaat New York,
 Seneca Falls (CDP, New York)
 Sioux Falls, Stadt in den USA
 Twin Falls Verwaltung Twin Falls County, Idaho
 Wichita Falls Stadt im Wichita County (Texas), Kanada
Kanada
 Niagara Falls (Ontario), Stadt in Ontario

Nachname von:
 Autumn Falls (* 2000), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Cyril Falls (1888–1971), britischer Militärhistoriker
 Robert Hilborn Falls (1924–2009), kanadischer Admiral

Unternehmen:
 Falls Motor Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch
 Big Falls
 Falls City
 Falls Township
 Great Falls
 Little Falls
 Rock Falls